Žuravljov je priimek več oseb:
 Anatolij Žuravljov, ruski jezikoslovec
 Daniil Arsentjevič Žuravljov, sovjetski general (1900-1974)
 Jevgenij Petrovič Žuravljov, sovjetski general (1896-1983)
 Mihail Ivanovič Žuravljov, sovjetski general (1911-1976)
 Ivan Petrovič Žuravlev, sovjetski general (1905-1989)
 Nikolaj Akimovič Žuravljov, sovjetski general
 Aleksej Georgijevič Žuravljov, sovjetski general
 Konstantin Andrejevič Žuravljov, sovjetski general
 Peter Mironovič Žuravljov, sovjetski general
 Pavel Matvejevič Žuravljov, sovjetski general (1898-1956)
 Viktor Pavlovič Žuravljov, sovjetski general (1902-1946)
 Žuravljov -ruski hokejist (1990)